Prinsesse Margrethe, Prinsesse Margrete, Prinsesse Margaret, Prinsesse Margaretha, Prinsesse Margareta eller Prinsesse Margarita kan henvise til flere personer:

 Prinsesse Margaret af Skotland (1308–1346) - datter af Robert 1. af Skotland, gift med William de Moravia, 5. jarl af Sutherland
 Prinsesse Margaret af Connaught (1882–1920) – datter af Prins Arthur af Storbritannien, gift med den senere Kong Gustav 6. Adolf af Sverige
 Prinsesse Margrethe af Danmark (1895–1992) – datter af Prins Valdemar af Danmark, gift med Prins René af Bourbon-Parma
 Prinsesse Margaretha af Sverige (1899–1977) – datter af Prins Carl af Sverige, gift med Prins Axel af Danmark
 Prinsesse Margarita af Grækenland (1905–1981) – datter af Prins Andreas af Grækenland, gift med Gottfried, 8. Fyrste af Hohenlohe-Langenburg
 Prinsesse Margaret af Storbritannien (1930–2002) – datter af Kong Georg 6. af Storbritannien, gift med Antony Armstrong-Jones, 1. jarl af Snowdon
 Prinsesse Margaretha af Sverige (født 1934) – datter af Arveprins Gustav Adolf af Sverige, gift med John Ambler
 Prinsesse Margriet af Nederlandene (født 1943) – datter af Dronning Juliana af Nederlandene, gift med Pieter van Vollenhoven
 Prinsesse Margareta af Rumænien (født 1949) – datter af Kong Mihai 1. af Rumænien, gift med Radu Duda

Se også 
 Dronning Margrethe (flertydig)